Pilot puede referirse a :

Empresas 
 Pilot Pen Corporation, empresa multinacional de fabricación y distribución de bolígrafos y otras estilográficas, fundada en 1918 por Ryosuke Namiki.

Automovilismo 
 Honda Pilot, automóvil todoterreno producido por el fabricante japonés Honda Motor Co., Ltd. desde mediados del año 2002.

Cine, televisión y espectáculos 
 The Pilot, primer episodio del sitcom estadounidense Friends estrenado en la cadena National Broadcasting Company (NBC) el 22 de septiembre de 1994 en Estados Unidos.
 Pilot (Breaking Bad), primer episodio de la primera temporada de Breaking Bad.
 Pilot (Grimm), primer episodio de la primera temporada de la serie de televisión estadounidense Grimm (serie de televisión).
 Back to the Pilot,  quinto episodio de la décima temporada de la serie cómica de animación Padre de familia.

Música 
 Pilot (banda), banda de música pop rock formada en 1973 en Edimburgo, Escocia.
 Drop the Pilot (en español: Suelta el piloto), canción escrita e interpretada originalmente por Joan Armatrading.
 Starfighter Pilot, álbum debut de Snow Patrol publicado en 1997.

Informática y computación 
 Palm Pilot, nombre dado a la primera generación de PDAs o ayudantes personales digitales fabricadas por Palm Computing en 1996.
 Pilot ACE, uno de los primeros ordenadores construidos en el Reino Unido, en el Laboratorio Nacional de Física (NPL) a principios de los años 1950.
 Pilot 1000, primeras PDAs Palm Pilot fabricadas por Palm, Inc., que se lanzaron al mercado en marzo de 1996.

Videojuegos 
 Time Pilot, videojuego arcade publicado por Konami en 1982.
 Banjo-Pilot, videojuego de carreras de pilotos para Game Boy Advance protagonizado por los personajes de los videojuegos de la saga de Banjo-Kazooie.